Ел Нуево Рефухио има више значења:

 Ел Нуево Рефухио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нуево Рефухио (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Нуево Рефухио (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику